Gli Ayekoo Drummers sono un gruppo di percussionisti fondato nel 2007 in Ghana. La loro produzione musicale è caratterizzata dalla commistione tra ritmi tradizionali africani con sonorità jazz.

Il gruppo è composto da sette artisti: Yaw Prince Boamah, Kwesi Frank Opoku, Kodzo Mark Alifo, Kojo Donkor, Kwaku Edmund  Hyde, Kojo Alex  Tseh e Kwabena Dickson Darko. Si sono tutti formati seguendo alcuni dei più importanti maestri di musica del loro paese, legandosi al Ghana National Theatre e al gruppo Indigenafrika.

Suonano non solo tamburi ma anche molti altri strumenti tradizionali, quali: fontofrom, atumpan, djembè, kpanlogo drum, gome, donno, dundu, sogo, brekete, stick drum, xilofono, balaphone, hung, wua, flute (atenteben), cowbell, banan bell, rattle, conch, clappers, sticks.

Dopo essersi esibiti in Ghana e in molte città africane, hanno cominciato ad essere conosciuti anche in altri continenti e nella primavera 2008 hanno iniziano la loro prima tournée in Europa, attraverso Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Germania e Italia.

Discografia 
 Inside Africa (2008)

Note

Collegamenti esterni